Die Abkürzung Zentrag bezeichnet

die VOB Zentrag (Vereinigung organisationseigener Betriebe – Zentrale Druckerei-, Einkaufs- und Revisionsgesellschaft m.b.H.) einen Parteibetrieb der SED in der DDR
die Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG

ZENTRAG